«После свадьбы» (1958) — роман Даниила Гранина.
 «После свадьбы» (1962) — советский фильм режиссёра Михаила Ершова.
 «После свадьбы» (2006) — индийский фильм режиссёра К. С. Адиямана.
 «После свадьбы» (2006) — фильм режиссёра Сюзанны Бир совместного производства Дании и Швеции.
 «После свадьбы» (2019) — американский фильм режиссёра Барта Фрейндлиха.